Василий Егорович Афонин (3 сентября 1939 года, д. Жирновка, Новосибирская область — 8 декабря 2021 года, Северск ) — русский прозаик, автор деревенской прозы.

Родился в крестьянской семье на берегах реки Шегарки. После окончания в 1955 семилетней деревенской школы переменил много профессий. В 1966 окончил вечернюю десятилетку и изучал юриспруденцию в Одессе, причём из-за его выступления в защиту Солженицына ему только в 1971 с трудом разрешили сдать госэкзамен. Уже его первое произведение «В том краю» (1972) выделялось своеобразием среди деревенской прозы тех лет и завоевало признание: «крепкий, чистый голос» (В. Лакшин). В 1974 он переехал в Томск. В 1976 Афонин стал членом СП СССР.

Сочинения

Книги 
 В том краю, 1975
 Последняя осень, 1976
 Клюква ягода. Повесть и рассказы, 1979
 Игра в лапту. Рассказы, 1981
 Письма из Юрги, сб., 1984
 Вечера, 1984
 Чистые плесы, 1986
 Подсолнухи, 1989
 Сполохи, 1989
 Диалектика природы, 1991
 Поленница. Томск, 1995
 Пока текут реки. (Хроника сибирской жизни). Томск, 1998
 Однажды навсегда. Роман. М., 1999
 Дом на холме (повествование в главах). Томск, «Красное знамя», 2002
 Дымы отечества . Томск, Красное знамя, 2008
 Прощенное воскресенье. Томск, Красное знамя, 2009

Периодика 
 В том краю, ж. «Наш современник», 1972, № 11. В этой повести Афонин описывает лето в родной сибирской деревне Юрга, куда он студентом приехал навестить родителей. В картинах основных сельских трудов — сенокос, пастбище, сбор грибов, ягод, ремонт дома, охота — реализм изображения сочетается с психологизмом.
 Письма из Юрги, ж. «Наш современник», 1973, № 11
 На болотах, ж. «Юность», 1978, № 7. В повести (позже названа «Клюква ягода») происходит встреча двух братьев: старший из них сумел всю войну провести в Сибири на солидной должности, а младший возвращается с фронта и вскоре попадает в лагерь; на фоне суровой советской действительности автор показывает человеческие судьбы в неразрывной связи с природой.
 Тетя Феня, ж. «Дружба народов», 1979, № 12. Действие рассказа происходит на юге России; в рассказе проявилось умение Афонина создавать живые выпуклые образы людей из народа и в поступательном развитии действия аналитически раскрывать их предысторию.
 Вечера, ж. «Аврора», 1981, № 10
 Жили-были старик со старухой, ж. «Сибирские огни», 1983, № 1
 Подсолнухи, ж. «Знамя», 1987, № 7
 Биография, ж. «Юность», 1990, № 4. В этом рассказе Афонин изображает на собственном опыте типичную для социалистической системы социальную несправедливость, причем его трезвый, иногда иронический, в деталях неопровержимо точный стиль мастерски передает последствия воздействия системы на жизнь людей: «Во лжи родился, во лжи вырос, состарился, во лжи, судя по всему, умру».
 Тухта. Повесть, «День и ночь», 1996, № 4-5
 Учёба, «День литературы» № 18, 2000
 Поморский крест, «Дальний Восток», 2003, № 4

Примечания 

Писатели России по алфавиту
Писатели-деревенщики